

Toponymie
 Banak est une ancienne localité arménienne en Turquie.
 Banak est une localité en Norvège.